Austria:
 Frauensee – jezioro w powiecie Kufstein
 Frauensee – jezioro w powiecie Reutte

Niemcy:
 Frauensee – dzielnica Bad Salzungen
 Frauensee – jezioro w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald